Francesco Gioli (1846-1922) – pittore italiano, fratello maggiore del pittore Luigi
 Luigi Gioli (1855-1947) – pittore italiano, fratello minore del pittore Francesco
 Matilde Gioli (1989) – attrice e modella italiana
 Paolo Gioli (1942-2022) – pittore, fotografo e regista italiano
 Simona Gioli (1977) – pallavolista italiana